Аяла (Алава), Аяла, Аяра (ісп. Ayala, баск. Aiara) — місто та відповідний муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Алава.

А також похідне від назви міста прізвище.

Особи 
 Віктор Аяла
 Еусебіо Аяла
 Роберто Аяла
 Франсіско Аяла
 Хуліо Сесар Турбай Аяла

Див. також 
 Айяла